Ansgar Kirke oder Ansgars Kirke steht für:

 Ansgar Kirke (Flensburg), Kirche der Dänische Kirche in Südschleswig in Flensburg
 Ansgar Kirke (Københavns Kommune), Kirche im Ansgar Sogn, Kopenhagen
 Ansgars Kirke (Aalborg Kommune), Kirche im Ansgars Sogn, Aalborg Kommune
 Ansgars Kirke (Odense Kommune); Kirche im Ansgars Sogn, Odense Kommune

Siehe auch:

 Ansgarikirche, Kirchengebäude, die das Patrozinium des heiligen Ansgar von Bremen tragen